

Patronyme 

Makosso est un nom de famille notamment porté par :

 Anatole Collinet Makosso (1965-), Homme d'etat congolais et premier ministre du Congo-Brazzaville depuis 2021.
 Felix Makosso, ancien ministre des mines du Congo-Brazzaville
Joseph Makosso (1934-2015), ancien diplomate et haut fonctionnaire du Congo-Brazzaville
 Moé Makosso IV (1944-2020), Ancien souverain du Royaume de Loango
 Moe Makosso Tchinkosso, ancien souverain du Royaume de Loango
 N'Gangue M'Voumbe Makosso Ma Nombo (?-1766), ancien souverain du Royaume de Loango
 François Luc Macosso (1938-2020), ancien maire de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville

Géographie 
Makosso, rivière du Haut-Ogooué, Gabon